Иван Ёлкин:
 Ёлкин, Иван Иванович (1903—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.
 Ёлкин, Иван Сергеевич (1924—1991) — Герой Советского Союза.